NGC 6732-1
NGC 6732-2